Abasolo ist der Name folgender Municipios in Mexiko:

* Municipio Abasolo (Coahuila)
 Municipio Abasolo (Guanajuato)
 Municipio Abasolo (Nuevo León)
 Municipio Abasolo (Tamaulipas)